Barrett Lake ist der Name folgender Seen:

in den Vereinigten Staaten:
 Barrett Lake (El Dorado County, Kalifornien)
 Barrett Lake (Shasta County, Kalifornien)
 Barrett Lake (Iron County, Michigan)
 Barrett Lake (Luce County, Michigan)
 Barrett Lake (Itasca County, Minnesota)
 Barrett Lake (Stevens County, Minnesota)
 Barrett Lake (Mississippi)
 Barrett Lake (Missouri)

in Kanada:
 Barrett Lake (Nova Scotia), in Halifax